Skolac est :

 un village en Serbie ;
 village et municipalité de la République serbe de Bosnie (Bosnie-Herzégovine) ;
 une communauté locale de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (Bosnie-Herzégovine).